Opowieść o dwóch miastach – powieść historyczna Karola Dickensa
 Opowieść o dwóch miastach – amerykański film niemy z 1911 roku. 
 Opowieść o dwóch miastach – brytyjski film niemy z 1922 roku.
 Opowieść o dwóch miastach – amerykański film z 1935 roku. 
 Opowieść o dwóch miastach – brytyjski film z 1958 roku.